

Anno 
 114 o 114 a.C.

Codici 
 114  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Engelhardt Observatory presso la Zelenchukskaya Station in Siberia

Matematica 
 114 – numero

Telefonia 
 114 – Numero telefonico gestito da Telefono Azzurro per l'infanzia.

Trasporti
 Rover 114, automobile prodotta dal gruppo Rover tra il 1990 e il 1997